Claus Andersen kan syfta på

 Claus Andersen (född 1624) (1624–1681), norsk köpman och ämbetsman
 Claus Andersen (1859–1911), norsk köpman, guldsmed och pälshandlare
 , dansk badmintonspelare